Jadassohn är ett efternamn, som burits av bland andra: 

 Alexander Jadassohn (1873–1948), tysk musikförläggare
 Josef Jadassohn (1863–1936), tysk dermatolog
 Salomon Jadassohn (1831–1902), tysk tonsättare, pianist, musikteoretiker och -pedagog
 Werner Jadassohn (1897–1973), schweizisk dermatolog